CZS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cruzeiro Do Sul (AC) (Brasile)